Pokrata za International Chess Committee of the Deaf, Međunarodni šahovski odbor gluhih
 Pokrata za Intensified charge-coupled device.